Ahuixtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuixtla, Atlixtac, Guerrero, 
 Ahuixtla, Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar